A Vila Pan-Americana do Rio de Janeiro é um conjunto residencial inaugurado em 2007, composto de 17 prédios e 1480 apartamentos, construído especialmente para os Jogos Pan-americanos de 2007 pela construtora Agenco.

Inicialmente tendo como localização única na Avenida Ayrton Senna n° 3400, passou a pertencer a nova Avenida Cláudio Besserman Vianna(nome dado em homenagem ao humorista falecido Bussunda) com subdivisão entre os números de rua 3 e 12, CEP: 22775-036, Jacarépagua - Rio de Janeiro(RJ). 

Os imóveis foram vendidos para particulares durante o lançamento em 2005 e entregue aos proprietários após o término dos jogos em 2007.

Infraestrutura 

Poucos conhecem o condomínio e ficam surpresos em saber que este possuí dois lindos bosques e um lago artificial.

Além dessas belezas comuns a todos os moradores, cada condomínio conta com uma piscina, churrasqueira, sauna, salão de jogos, salão de festas e salão gourmet.

Divisão Interna 

 Parque Norte(Parque do Lago, Lago e Circuito Aventura)
 Amarelos(1 quarto)
 Condomínio Oceano Pacífico
 Los Angeles
 Vancouver
 Condomínio Golfo do México
 Havana
 México
 Verdes(2 quartos)
 Condomínio Todos os Santos
 Saint Louis
 San Juan
 Condomínio Grandes Lagos
 Chicago
 Indianápolis
 Condomínio Canadá
 Montreal
 Winnipeg

 Parque Sul(Parque e Circuito Aventura)
 Azuis(3 quartos)
 Condomínio Argentina
 Buenos Aires
 Mar del Plata
 Condomínio Brasil
 Rio de Janeiro
 São Paulo
 Vermelhos(4 quartos)
 Condomínio Latino
 Santo Domingo
 Cali
 Caracas

Curiosidades 
Todos os apartamentos foram vendidos em menos de 10 horas, no dia do lançamento.
Os 17 prédios que formam a vila abrigaram os 5.500 atletas e dirigentes dos 42 países participantes dos Jogos Pan-Americanos de 2007.
Os atletas e dirigentes da delegação do Brasil se hospedaram no bloco vermelho (Caracas).
Seus prédios foram nomeados com todas as cidades que sediaram os Jogos Pan-americanos e as Olimpíadas nas Américas

Ver também

Comitê Olímpico Brasileiro
Jogos Pan-Americanos de 2007
Jogos Parapan-Americanos de 2007

Ligações externas
Site ACVPAN - Associação de Condomínios da Vila Pan-Americana
Site oficial do Pan 2007
Site da Vila Pan-americana

Jogos Pan-Americanos de 2007
Construções da cidade do Rio de Janeiro
Jacarepaguá